Ясная Поляна — посёлок в Шенталинском районе Самарской области России. Входит в сельское поселение Салейкино.

Посёлок основан в середине 1920-х годов.

География 
Посёлок расположен на левом берегу реки Большой Черемшан, на севере Шенталинского района, на северо-востоке Самарской области, у границы с Татарстаном, в 23 км северо-восточнее райцентра Шентала, в 180 км от Самары. Высота над уровнем моря 104 м. Ближайшие населённые пункты: Черемшан (Татарстан), Нижняя Чегодайка, Салейкино.

Вблизи посёлка проходит объездная автодорога села Черемшан.

Население

Происшествия 
 31 августа 2015 года вблизи посёлка произошло загрязнение плодородных земель в результате разлива нефтесодержащей жидкости.
 1 июня 2017 года ураган снес крыши 10 домов посёлка.

Известные уроженцы 
 Ветеран и участник Великой Отечественной Войны Помошников Арсений Леонтьевич

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области.
 Официальный сайт Администрации сельского поселения Салейкино.

Населённые пункты Шенталинского района